est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 cycloheptane, numéro CAS 
 méthylcyclohexane, numéro CAS 

 Alcène
 hept-1-ène, numéro CAS